Vasiliki Thanou-Christofilou, Grieks: Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, (Chalkidiki, 3 november 1950) is een Griekse juriste en president van de Areios Pagos, het hoogste rechtscollege van Griekenland. Van 27 augustus 2015 tot 21 september 2015 was zij interim-premier van Griekenland.

Leven en werk
Thanou-Christofilou heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Athene. Vervolgens deed zij een post-doctorale studie Europees recht aan de Sorbonne. In 1975 trad zij in dienst van de gerechtelijke macht en op 1 juli 2015 volgde zij Athanasius Koutroumanou op die met pensioen ging als president  van de Hoge Raad. Zij is de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van de Griekse Hoge Raad en tevens de eerste vrouwelijke premier van Griekenland.

Publicaties
Το αστικό Δίκαιο και η Προστασία του Περιβάλλοντος», εισήγηση στο Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,1997.
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης», εισήγηση στο συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, 2001.
Η αγωγή (εξ αναγωγής) του ασφαλιστή κατά των ασφαλισμένων προσώπων, σε περίπτωση εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη», εισήγηση στο Συνέδριο της Ένωσης Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Ασφάλισης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Τ.Α), 2011.
Ποιος δεν θεωρείται τρίτος και δεν δικαιούται αποζημίωσης από τον ασφαλιστή, άρθρο 6§2 και άρθρο 7 του Νόμου 489/1976», εισήγηση στο Συνέδριο της ‘Ενωσης Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Ασφάλισης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Τ.Α), 2012
Δικαστική Μεσολάβηση» Εισήγηση στο Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων , 2013.
Θέματα από την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου, στις διαφορές αποζημίωσης, από τροχαία ατυχήματα, Συνέδριο Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου, 2014.

Persoonlijk leven
Thanou-Christofilou is gehuwd en heeft drie kinderen.

Grieks rechter
Premier van Griekenland